Luciano Elias Huahuasoncco Hancco (Orurillo, Melgar, Perú; 16 de febrero de 1971), es Empresario y Político Peruano. Fue Alcalde Provincial de Melgar.

Biografía 
Nació en Orurillo, el 16 de febrero de 1971. Realizó sus estudios secundario en el Colegio Politécnico Regional "Los Andes" de Juliaca y los superiores en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.

Carrera política

Alcalde Distrital de Orurillo 
Su carrera política se inicia en las elecciones de 2002, donde fue elegido Alcalde del distrito de Orurillo para el periodo 2003 hasta 2006, logro el 26.676% de los votos validos.

Alcalde Provincial de Melgar - Ayaviri 
En las elecciones municipales y regionales de 2010, Huahuasocco fue elegido Alcalde de Melgar para el periodo 2011-2014, logro el 32.139% de los votos validos,

Controversias 
Luciano Huahuasoncco, fue citado a través de la cedula de notificación N° 03-2013; por la segunda fiscalía provincial de Melgar, con el motivo de prestar declaración sobre el presunto delito de peculado y malversación de fondos.

Enlaces externos 

 LUCIANO ELIAS HUAHUASONCCO HANCCO

Referencias 

Políticos de Perú